

Musica 
Fire Flies – gruppo musicale statunitense
Fireflies – album dei Frodus del 1995
Fireflies – album di Faith Hill del 2005
Fireflies – singolo di Owl City del 2009

Televisione 
Fireflies – serie televisiva australiana

Pagine correlate 
Firefly